Chmielnik est le nom :

Toponymie
en Pologne :
 de la gmina de Chmielnik, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la ville de Chmielnik, chef-lieu de cette gmina
 de la gmina de Chmielnik, dans le powiat de Rzeszów, dans la voïvodie de Basses-Carpates
 du village de Chmielnik, chef-lieu de cette gmina
 du village de Chmielnik, dans la voïvodie de Lublin
 du village de Chmielnik, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Chmielnik, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Chmielnik, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie